Black Ash Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Black Ash Mountain (Essex County, New York)
 Black Ash Mountain (Orange County, New York)